De naam Fort Nassau werd gebruikt door de Nederlanders in de 17e eeuw voor een aantal fortificaties, voornamelijk van het Huis van Oranje.

Fort Nassau (Banda) op het eiland Banda Neira, gebouwd in 1609.
Fort Nassau (Noortrivier) bij Albany, New York, 1614, voor de handel met Noord-Amerikaanse Indianen. Later vervangen door het iets verderop gelegen Fort Oranje.
Fort Nassau (Zuydtrivier) bij Gloucester, New Jersey, 1626, ook voor de handel met Indianen. In 1651 verlaten voor het zuidelijker en dichter bij de Nieuw-Zwedense kolonisten gelegen Fort Casimir.
Fort Nassau (Senegal), samen met Fort Oranje gebouwd op een eiland dat gekocht was van de hoofdman van een lokale stam.
Fort Nassau (Goudkust) in het huidige Ghana, samen met Fort Oranje en Fort Amsterdam. Later gebruikt voor slavenhandel. Waarschijnlijk gebouwd eind 16e of begin 17e eeuw.
Fort Nassau (Curaçao) op een heuvel op Curaçao nabij Willemstad, later omgebouwd tot restaurant.
Fort Nassau (Guyana), een voormalig fort in het huidige Guyana.
Fort Nassau (Hulst), een voormalig fort ten westen van Hulst.
Fort Nassau (Sluis), nabij Retranchement in de Zeeuwse gemeente Sluis; oorspronkelijk genaamd Fort Ter Hofstee, samen met Fort Oranje gebouwd in 1621-1622.
Fort Nassau (Sint Eustatius) een fort op Sint Eustatius.
Fort Nassau (Terneuzen), een voormalig fort in de Zeeuwse gemeente Terneuzen.
Fort Nassau (Maasdriel), een voormalig fort in de gemeente Maasdriel, buurtschap Voorne (ook wel Schans de Voorne genoemd).